
Molekulska formula -{C21H27NO2}- se može odnositi na:

 SR 59230A
 Etafenon
 Ifenprodil
 Norpropoksifen